Grand Prix Japonska 1990 (oficiálně XVI Fuji Television Japanese Grand Prix) se jela na okruhu Suzuka Circuit v Suzuce v Japonsku dne 21. října 1990. Závod byl patnáctým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1990
Grand Prix Japonska
Sport v Japonsku v roce 1990